

Patronymie
 Max Ibel (1896-1981) est un Generalmajor de la Luftwaffe pendant la Seconde Guerre mondiale.

Toponymie
 Ibel est un village du Sénégal.